Сми́тон () — английская фамилия.
 
Известные носители:
  — ирландский писатель и исследователь.
  (род. 1938) — австралийский композитор.
 Смитон, Джон (1724—1792) — британский механик и инженер.
 Смитон, Марк (ок. 1512 1536) — музыкант, сознавшийся в прелюбодеянии с Анной Болейн.

См. также 
 Смит
 Смитвилл